Свята́я Софи́я:

Персоналии
 Мученица София — самая почитаемая из прочих обладательниц этого имени. Мать Веры, Надежды и Любови. 30 сентября (17 сентября по старому стилю).
 София Римская — ум. в 304 г., мощи хранятся в Эшо.
 София Суздальская — преподобная. Великая княгиня, в миру Соломония Сабурова, 1-я жена Василия III. 29 декабря (16 декабря по старому стилю).
 София Слуцкая — княжна. 17 июня (4 июня) (Белорус.), 1 апреля (19 марта по старому стилю).
 София Египетская — мученица. 1 октября (18 сентября. по старому стилю).
 София Фракийская — преподобная. 17 июня (4 июня по старому стилю).
 София — мученица, врач. 4 июня (22 мая по старому стилю).

Сооружения
Святая София — название православных храмов, посвящённых Софии-Премудрости Божьей.

 Святая София — собор в Софии
 Святая София — собор в Охриде
 Святая София — собор в Вологде
 Святая София — собор в Гродно
 Святая София — собор в Киеве
 Святая София — собор в Лаишево
 Святая София — собор в Великом Новгороде
 Святая София — собор в Полоцке
 Святая София — храм в Салониках
 Святая София — собор в Стамбуле
 Святая София — собор в Тобольске
 Святая София — храм в Трабзоне
 Святая София — собор в Царском Селе

Награды
 Святая София (награда) — международная награда за вклад в возрождение духовности, национальной науки и культуры.

См. также 
 Айия-София